НХЛ у сезоні 2006/2007 — 90-й регулярний чемпіонат НХЛ. Сезон стартував 4 жовтня 2006. Закінчився фінальним матчем Кубка Стенлі 6 червня 2007 між Анагайм Дакс та Оттава Сенаторс перемогою «качок» 6:2 в матчі та 4:1 в серії. Це перша перемога в Кубку Стенлі «Дакс».

Драфт НХЛ 

44-й драфт НХЛ. У 7-и раундах було обрано 213 хокеїстів. Першим номером драфту став Ерік Джонсон, якого обрав клуб «Сент-Луїс Блюз».

Огляд 
22 червня 2006 «Майті Дакс оф Анагайм» змінили форму, логотип та назву відтепер вони називаються «Анагайм Дакс» це сталося через зміну власника клубу. Ера The Walt Disney Company в НХЛ завершилась разом з «могутніми качками». Так само змінили форму та логотип «Баффало Сейбрс».

27 червня НХЛ офіційно підняло обмеження зарплат гравців з $39,000,000 доларів до $44,000,000 доларів.

Змінився формат матчів між командами, які презентують різні дивізіони, відтепер клуби південно-східного дивізіону (Східна конференція) не зустрічались з клубами центрального дивізіону (Західна конференція).

5 жовтня Брендан Шенаген (Нью-Йорк Рейнджерс) закинув свою 600-й шайбу в регулярних чемпіонатах, ставши 15-м хокеїстом, якому підкорилася ця позначка.

14 жовтня Матс Сундін (Торонто Мейпл-Ліфс) закинув свою 600-у шайбу в регулярних чемпіонатах НХЛ.

25 жовтня капітан Колорадо Аваланч закинув шайбу та зробив результативну передачу і набрав 1500 очок ставши одинадцятим гравцем, що досяг цієї позначки.

13 листопада фін Теппо Нуммінен провівивши 1252 гру в лізі встановив абсолютний рекорд за кількістю проведених матчів для європейських хокеїстів.

Після однорічної перерви повернувся матч усіх зірок НХЛ. 

За Трофей Везини сперечались двоє воротарів екстракласу Мартен Бродер та Роберто Луонго, які вдвох побили рекорд Берні Парента 47 перемог у сезоні. 3 квітня 2007 це зробив Бродер, згодом 47 перемогу до свого активу записав і Роберто. Зрештою трофей здобув Мартен.

Підсумкові турнірні таблиці

Східна конференція

Західна конференція

Матч усіх зірок НХЛ 
55-й матч усіх зірок НХЛ пройшов 24 січня 2007 року на «Американ-Ерлайнс-центр» (Даллас): Схід — Захід 9:12 (3:3, 3:6, 3:3).

Статистика регулярного чемпіонату

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі 

''І = матчі; ЧНЛ = часу на льоду (хвилини: секунди); В = перемоги; П = поразки; ПО = поразки в овертаймі; ГП = голів пропушено; ША = шатаути; %ВК = відбитих кидків (у %); СП = Середня кількість пропущених шайб

Плей-оф

Володарі Кубка Стенлі

Призи та нагороди сезону

Команда всіх зірок

Дебютанти сезону 
 Луї Ерікссон, Даллас Старс
 Джек Джонсон, Лос-Анджелес Кінгс
 Анже Копітар, Лос-Анджелес Кінгс
 Євген Малкін, Піттсбург Пінгвінс
 Джордан Стаал, Піттсбург Пінгвінс
 Кріс Летанг, Піттсбург Пінгвінс
 Річ Певерлі, Нешвілл Предаторс
 Давід Крейчі, Бостон Брюїнс
 Дрю Стаффорд, Баффало Сейбрс
 Джо Павелскі, Сан-Хосе Шаркс
 Раєн Келлаген, Нью-Йорк Рейнджерс
 Пол Штястний, Колорадо Аваланч
 Кіт Яндл, Фінікс Койотс

Завершили кар'єру 
Список гравців, що завершили ігрову кар'єру в НХЛ.

Примітки

Посилання 
 Сезон 2006/2007 
 Офіційний сайт НХЛ 
 Сезон НХЛ на «Hockey Reference» 
 Архів 

Сезон НХЛ 2006—2007
2006 у канадському спорті
2007 у канадському спорті